Вирџинија Дигеро-Золеци ( Лигурија,24. децембар 1891 – 28. децембар 2005,Лигурија) била је потврђена италијанска суперстогодишњакиња, која је у тренутку смрти била је најстарија особа у Европи.

Биографија
Вирџинија Дигеро-Золези је рођена 24. децембра 1891. године у Лигурији у Италији, а преминула је 28. децембра 2005. у истој регији. У време своје смрти, била је најстарија жива особа у Италији, као и најстарија Италијанка икада, све док њене године 2011. није надмашила Венере Пицинато-Папо.

Референце

Рођени 1891.
Умрли 2005.
Суперстогодишњаци
Италијани